Walden kan verwijzen naar:

 Walden (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau
 Walden Pond, meer waaraan het boek is geschreven
 Walden (Abrahamsen), een compositie van Abrahamsen, genoemd naar bovenstaand boekwerk
 Walden (kolonie), een naar dit boek genoemde leefgemeenschap bij Bussum
 Walden (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Walden (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Walden (New York), is het grootste van drie dorpen van de stad Montgomery, NY
 Friese Wouden, de Friese term voor de steek Wâlden
 Walden (band), Nederlandse band rond musicus Mees Hamer

Personen 
 Henry Walden, Amerikaans luchtvaartpionier
 Herwarth Walden, Duits schrijver
 Lord Walden, Schots militair en ornitholoog (1824-1878)